Jinchang (金昌) est une ville de la province du Gansu en Chine ;
 Le district de Jinchang (金阊) est une subdivision administrative de la province du Jiangsu en Chine.

Homonymie de toponyme